

Persone
 Aurora Lussana (1976) – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Carolina Lussana (1971) – politica italiana
 Costante Lussana (1892-1944) – mezzofondista italiano
 Filippo Lussana (1820-1897) – fisiologo italiano
 Francesco Lussana (1958) – scultore italiano
 Silvia Lussana (1988) – pallavolista italiana

Altro
 Liceo scientifico statale Filippo Lussana – scuola superiore di secondo grado di Bergamo